CZ ima nekoliko značenja:

CZ 
 Oznaka za Češku:
 međunarodna auto-oznaka za Češku, na snazi od razdvajanja Češke i Slovačke - 1993. godine. Ranija auto-oznaka (u okviru Čehoslovačke) bila je CS.
 ISO 3166-1 kod Češke
 Oznaka proizvoda fabrike Crvena zastava u Kragujevcu.
 Oznaka pištolja koje proizvodi fabrika oružja Crvena zastava u Kragujevcu. Najpoznatiji model je CZ 99.
 Oznaka pištolja koje proizvodi fabrika oružja u Uherskem Brodu u Češkoj Republici. Skraćenica verovatno predstavlja ime fabrike - ČZ (). Sada se proizvode pištolji CZ 75, CZ 85 i CZ 100.
 Skraćenica za Centralni zatvor u Beogradu.
 FK Crvena zvezda

cz 
 č – dve grafeme koje u nekim jezicima označavaju jednu fonemu.

.cz 
 .cz – internet domen najvišeg reda za Češku

Скраћенице и слова